Tyabji ist der Familienname folgender Personen:

 Faiz Badruddin Tyabji (1877?–1950), indischer Jurist 
 Nasir Tyabji (* 1944), indischer Wirtschaftswissenschaftler